Le Tournoi de Miami 1987 s'est déroulé du 23 février au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Yannick Noah abandonne lors de son match en demi-finale face à Miloslav Mečíř à la suite d'une blessure à l'épaule.
 Miloslav Mečíř remporte le tournoi en simple en battant le tenant du titre Ivan Lendl en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Paul Annacone et Christo van Rensburg s'imposent en finale face à Ken Flach et Robert Seguso. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des demi-finales.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1987
Tennis aux États-Unis en 1987
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en février 1987
Tennis en mars 1987